Ardicino della Porta (zm. 1434)
 Ardicino della Porta (1434–1493)